Un nom commun peut être :
 en grammaire, un substantif, par opposition à un nom propre ;
 en biologie, un nom d'espèce (ou de groupe d'espèces) différent du nom scientifique : le nom vernaculaire ou, selon les sources, le nom vulgaire, voire simplement le « nom français ».